Ponte ima više značenja:
 Ponte (Benevento)
 Ponte (Bergamo)
 Ponte (Bolonja)
 Ponte (Breša)
 Ponte (Kazerta)
 Ponte (Izernija)
 Ponte (Masa-Karara)
 Ponte (Parma)
 Ponte (Peruđa)
 Ponte (Rovigo)
 Ponte (Savona)
 Ponte (Sijena)
 Ponte (Terni)
 Ponte (Verbano-Kuzio-Osola)
 Ponte (Vičenca)